Tobe steht für:

 Tobe, ein altes Längenmaß auf Sansibar
 Tobe, taiwanische Automarke, siehe Yulon Motor

Tobe oder Tobé ist der Familienname folgender Personen:
 Naoto Tobe (* 1992), japanischer Hochspringer
 Tomas Tobé (* 1978), schwedischer Politiker